Le nom de Zopf est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Friedrich Wilhelm Zopf (1846-1909), botaniste allemand.
 Johann Heinrich Zopf (1691-1774), historien allemand.
 Zopf ou tresse au beurre, une brioche suisse.

Homonymie de patronyme